Avoir une faim de loup est une expression française signifiant avoir très faim.

 Une faim de loup, jeu vidéo.
 Une faim de loup, série télévisée québécoise.
 Une faim de loup, court métrage de Germain Fried et Constantin Morskoï, sorti en 1932.
 Une faim de loup, lecture du Petit Chaperon rouge, roman de Anne-Marie Garat.